

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della XXVII Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Russia